Hildmann ist der Familienname folgender Personen:

 Attila Hildmann (* 1981), deutscher Kochbuchautor und Verschwörungsideologe
 Daniel Hildmann (* 1967), deutscher Architekt
 Walter Timotheus Hildmann (* 1943), deutscher Rechtsanwalt
 Andreas Hildmann (* 1939), deutscher evangelischer Theologe, Pfarrer und Kirchenrat der Evangelischen.-Luth. Landeskirche in Bayern
 Gerhard Hildmann (1907–1992), deutscher evangelischer Theologe
 Heinrich Hildmann (um 1845–nach 1918), deutscher Gärtner und Kakteenspezialist 
 Henning Hildmann (1939–2009), deutscher HNO-Arzt
 Richard Hildmann (1882–1952), österreichischer Politiker
 Sascha Hildmann (* 1972), deutscher Fußballspieler
 Walter Hildmann (1910–1940), deutscher Geistlicher

Siehe auch:
 Hildemann
 Hiltmann